Tough Guy steht für:
 ein Hindernisrennen in England, siehe Tough Guy Race
 eine inoffizielle Position im Eishockey, siehe Enforcer